Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але знялась через травму живота.

Марія Шарапова виграла титул, у фіналі перемгіши Єлену Янкович з рахунком 4–6, 7–6(7–3), 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувались

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw
 Qualifying Draw 

Western and Southern Open
Western & Southern Open 2011